Ibacus är ett släkte av kräftdjur. Ibacus ingår i familjen Scyllaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Ibacus